Termenul „Wood Buffalo” se poate referi la:

Districtul Wood Buffalo, Alberta, din Canada, cu centrul în Fort McMurray
Parcul Național Wood-Buffalo, din Alberta, Canada
Wood Buffalo National Park, o rezervație de bizoni din Alberta și Teritoriile de Nord Vest ale Canadei